Böhme (Nedersaksen), een gemeente in de Landkreis Heidekreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Böhme (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Böhme (rivier), een rivier in Duitsland

Personen met de achternaam Böhme
Ferdinand Böhme, Nederlands musicus
Jakob Böhme, een Duitse mysticus
Margarete Böhme, een Duitse schrijfster